

События 
"Год трёх императоров" в Германии.
 9 января — Учреждена Financial Times.
 9 марта — смерть германского императора Вильгельма I. На трон взошёл его сын Фридрих III.
 22 марта — президент США Гровер Кливленд осуществил арбитраж, по которому Никарагуа лишилась права давать концессии на строительство межокеанского канала на своей территории без согласия Коста-Рики.
 13 мая — отмена рабства в Бразилии. Принцесса Изабелла от имени императора Педру II подписала принятый Генеральным собранием «Золотой закон», гласивший: «1. Рабство в Бразилии отменяется».
 15 июня — смерть германского императора Фридриха III, правившего всего 99 дней. На трон взошёл его сын Вильгельм II.
 29 июня — сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. Оратория Генделя «Израиль в Египте», исполнявшаяся хором из 4000 голосов на Генделевском фестивале в лондонском Хрустальном Дворце, была записана на усовершенствованный фонограф Эдисона. Эта звукозапись, сделанная представителем Эдисона в Англии полковником Джорджем Гуро, считается старейшей из сохранившихся записей музыки, сделанных с целью дальнейшего воспроизведения. Также она считалась старейшей из сохранившихся записей музыки вообще, до момента цифрового восстановления фонавтограмм французского изобретателя Леона Скотта.
 10 августа — после многомесячных антиправительственных восстаний подал в отставку и эмигрировал во Францию президент Гаити Луи Этьен Фелисите Саломон. Временным президентом стал Пьер Буарон-Каналь.
 14 августа — в Барселоне открылся учредительный съезд Всеобщего союза трудящихся Испании.
 9 октября — в Вашингтоне для широкой публики официально открыт Монумент Вашингтону.
 14 октября — был заснят первый кинофильм в истории кинематографа — «Сцена в саду Раундхэй»
 29 октября — крушение императорского поезда Александра III у станции Борки Курско-Харьково-Азовской железной дороги, серьёзно подкосившее здоровье императора.
 8 ноября — во время циклона судно , шедшее под флагом Британской Индии, пропало близ побережья Гуджарата; погибло 746 человек.
 16 декабря — генерал Франсуа Дени Лежитим назначен президентом Республики Гаити.
 31 декабря — открылся объединительный съезд Социал-демократической партии Австрии в Хайнфельде.

Без точных дат 
 В Москве начато строительство первой электростанции.
 Лондон потрясли убийства Джека-Потрошителя.
 Генрих Герц открыл электромагнитные волны, длина волны которых была несколько десятков сантиметров. Его опыты явились важной вехой в создании радио.
 Появился первый фотоаппарат «Кодак».
 Джон Данлоп запатентовал изобретённую им накачиваемую воздухом (пневматическую) велосипедную шину.
 Создание Всеобщего союза трудящихся в Испании.
 Декабрь — 1889 год, январь — учредительный съезд Социал-демократической партии Австрии в Гайнфельде.

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Театр

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1888 году
 1 января — Владимир Давидович Баранов-Россине — русский художник-авангардист (ум. 1944).
 13 марта — Антон Семёнович Макаренко, советский педагог и писатель, крупнейший теоретик образования (ум. 1939).
 19 марта — Джозеф Альберс — немецкий и американский художник-абстракционист, дизайнер, теоретик и педагог (ум. 1976).
 24 марта — Виктор Эдуардович Кингисепп, руководитель Коммунистической партии Эстонии (уб. 1922).
 31 марта — Генрих Густавович Нейгауз — русский и советский пианист и педагог немецкого происхождения (ум. 1964).
 19 мая — Николай Михайлович Шверник, советский государственный, партийный и профсоюзный деятель, Председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1946—1953 годах, Герой Социалистического Труда (ум. в 1970).
 6 июня — Валериан Владимирович Куйбышев, российский революционер и советский партийный и политический деятель (ум. в 1935).
 16 июня — Александр Александрович Фридман, русский и советский математик и геофизик, создатель теории нестационарной Вселенной.
 10 июля — Джорджо де Кирико — итальянский художник, основатель метафизического направления в искусстве (scuola metafisica); оказал влияние на живопись сюрреализма (ум. 1978).
 11 июля — Карл Шмитт, немецкий юрист, политический мыслитель, во времена нацистской Германии заметный государственный деятель.
 17 июня — Гейнц Гудериан, немецкий военачальник, один из основоположников теории глубоких танковых операций.
 23 июля — Рудольф Рудольфович Френц (ум. 1956), советский живописец и педагог.
 16 августа — Томас Эдвард Лоуренс, или Лоуренс Аравийский — британский офицер и путешественник (ум. 1935).
 6 сентября — Джозеф Кеннеди, видный американский бизнесмен и политический деятель.
 26 сентября — Томас Стернз Элиот — американо-английский поэт-модернист, драматург и литературный критик (ум. 1965).
 16 октября — Юджин О’Нил — американский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1936 года (ум. 1953).
 7 ноября — Нестор Иванович Махно, анархо-коммунист, в 1918—1921 годах предводитель отрядов крестьян-повстанцев на Украине в Гражданскую войну.
 10 ноября — Андрей Николаевич Туполев, советский учёный и авиаконструктор.
 11 ноября — Иоганнес Иттен — швейцарский художник, педагог, ведущий теоретик цвета в школе Баухаус (ум. 1967).
 19 ноября — Хосе Рауль Капабланка, кубинский шахматист, 3-й чемпион мира по шахматам (ум. 1942).
 24 ноября — Дейл Карнеги, американский педагог, писатель. Разработал психологические курсы по самосовершенствованию, навыкам эффективного общения, выступления и другие.
 16 декабря — Александр I Карагеоргиевич, король Югославии в 1921—1934 годах (уб. 1934).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1888 году

 21 февраля — Константин Александрович Гирс — контр-адмирал Российского императорского флота (род. 1829).
 5 апреля — Всеволод Михайлович Гаршин — русский писатель (род. 1855).
 13 мая — Яков Фёдорович Головацкий, украинский поэт, писатель, фольклорист (род. 1814).
 8 сентября — барон Роман Иосифович Анреп-Эльмпт, известный путешественник (род. 1834).
 22 сентября — Адлерберг, Александр Владимирович, российский государственный деятель, генерал-адъютант, министр Императорского двора и уделов в 1870 — 1881 годах, ближайший советник императора Александра II (род. 1818).
 19 ноября — Пётр Петрович Глотов, генерал-лейтенант Русской императорской армии, директор Михайловского Воронежского кадетского корпуса (род. 1827).
 3 декабря — Карл Цейсс, основатель известной фабрики оптических приборов (род. 1816).

См. также

Примечания